El término hormiguero pechiblanco puede referirse a:

 Hormiguero pechiblanco (R. hoffmannsi), el nombre común del ave Rhegmatorhina hoffmannsi de acuerdo con la Sociedad Española de Ornitología;

 Hormiguero pechiblanco (M. longipes), el nombre común del ave Myrmeciza longipes en Colombia.